Le tournoi de tennis de l'Arizona est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1978 se dispute à Phoenix du 2 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Tracy Austin, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Tracy Austin et Betty Stöve.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de l'Arizona
 Saison 1978 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1978
Arizona
Tennis aux États-Unis en 1978
Tennis en octobre 1978